Detta är en lista över sjöar i Partille kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Partille kommun.

Lista

Externa länkar

Partille kommun
 Lista